Polanowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Polanowice, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Polanowice, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Polanowice, un village dans la voïvodie d'Opole